Sankt Benedikt, heiliger Benedikt steht für:

 Benedikt von Nursia, San Benedetto di Norcia (480–547 bei Cassino), Einsiedler und Abt auf dem Monte Cassino
 Benedikt II. († 685), Papst
 Benedict Biscop Baducing (* 628; † 690), englischer Benediktiner-Mönch
 Benedikt von Mailand († um 730), Erzbischof von Mailand und kirchlicher Autor
 Benedikt von Aniane, Witiza (750–821), französischer Abt
 Benedikt (Einsiedler) († 1003), italienischer Einsiedler-Mönch und Märtyrer in Polen
 Benedikt der Mohr, il Moro, der Afrikaner (1526–1589), afrikanisch-italienischer Mönch und Ordensoberer in Palermo

 Benedikt Hieronymus Feijóo y Montenegro (1676–1764), spanischer Mönch und Theologe
 Benedikt Joseph Labre (1748–1783), französischer Pilger und Mystiker
 Benedikt Menni (1841–1914), italienischer Priester, Mönch und Ordensgründer

sowie:
 11. Juli, Gedenktag des Benedikt von Nursia (seit 1970)
 21. März, Frühlingsanfang, Todestag des Benedikt von Nursia (auch in Wetterregeln)
 zahlreiche Kirchen des Hl. Benedikt von Nursia, siehe Benediktikirche 

Seliger Benedikt
 Benedikt Ricasoli († 1107), italienischer Einsiedler-Mönch

Siehe auch:
 San Benedetto
 Benedikt, Etymologie